Vert pode ser:

 Vert (Landes) - uma comuna francesa da Aquitânia.
 Vert (Yvelines) - uma comuna francesa de Yvelines.
 Vert (heráldica) - um esmalte heráldico.

Desambiguação